Statek szaleńców (lub Statek głupców) – obraz (aut. Hieronim Bosch, ok. 1510–1515)
 Statek szaleńców (ang. Ship of Fools) – powieść (aut. Katherine Anne Porter, 1962)
 Statek szaleńców – amerykański film (reż. Stanley Kramer, 1965)

 Zobacz też
 statek głupców – motyw obecny w wielu dziełach literackich, malarskich, muzycznych